

Astronomia 
 4796 Lewis – asteroide della fascia principale
 Lewis – cratere lunare

Geografia 
 Regno Unito
 Isola di Lewis – penisola dell'isola Lewis e Harris delle Ebridi
 Stati Uniti d'America
 Lewis – CDP della Contea di Montezuma, Colorado
 Lewis – città della Contea di Cass, Iowa
 Lewis – città della Contea di Edwards, Kansas
 Lewis – città della Contea di Essex, New York
 Lewis – città della Contea di Lewis, New York
 Lewis – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Lewis – township della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Lewis – township della Contea di Union, Pennsylvania
 Lewis – città della Contea di Essex, Vermont

Persone

Scienza
 Acido di Lewis – qualsiasi molecola o ione che è in grado di formare un nuovo legame di coordinazione accettando una coppia di elettroni
 Struttura di Lewis – diagramma di una molecola che ne mostra i legami
 Sistema Lewis – sistema di gruppi sanguigni

Televisione 
 Lewis – film per la televisione del 2006 diretto da Bill Anderson
 Lewis – serie televisiva britannica trasmessa dal 2006 al 2015

Altro
 Lewis (Mistreated) – traccia dell'EP My Iron Lung dei Radiohead del 1994
 Lewis – variante inglese del nome proprio di persona Luigi
 Lewis – mitragliatrice leggera

Pagine correlate 
Jeffrey Lewis